Council, conseil en anglais, désigne aussi :

Toponyme 

 Council, une ville d’Alaska ;
 Council, une ville de l’Idaho.

Bâtiment 
 Council House, immeuble de bureaux situé à Perth, en Australie.